Mimosoideae é uma subfamília de plantas com flor pertencente à família Fabaceae (leguminosas) constituída por 79 a 82 géneros, que agrupam pelo menos 3275 espécies, com distribuição natural ampla nas regiões tropicais e subtropicais e com algumas espécies nas regiões de clima temperado quente. O grupo foi durante muitos anos considerado ao nível taxonómico de família, como Mimosaceae, mas por ser parafilético foi integrado no grupo mais vasto das Fabaceae como subfamília.

Descrição
Os membros da subfamília Mimosoideae são geralmente planta lenhosas (raramente plantas herbáceas bienais ou perenes), perenes ou decíduas, com hábito variado, maioritariamente arbustivas e arbóreas. Geralmente são plantas erectas, mas raramente podem ser trepadeiras. Algumas espécies são mesófitos halofíticos ou xerófitos isópicos. Podem conter resina. Por vezes, o ritidoma e os pecíolos estão modificados e assumem as funções de suporte da fotossíntese.

Em algumas espécies, ocorre heterofilia. Apresentam em geral folhas bem desenvolvidas, menos frequentemente reduzidas, de filotaxia alternada, dispostas em espiral ou em duas fileiras, compostas simples ou bipinadas, com um a muitos pares de pinas opostas. A lâmina de folhas podem conter muitos folíolos ou às vezes apenas dois. Os folíolos podem ser herbáceos, coreáceos ou carnudos. Há presença de estípulas que podem ser de tamanho variado, sendo que muitas vezes a estípula é transformada num espinho. É frequente a presença de glândulas nas axilas peciolares, podendo também a superfície das folhas ser pontilhada por glândulas.

Na base da folha e dos folíolos existem articulações chamadas, respectivamente, de pulvinos e pulvínulos. Algumas espécies do género Mimosa usam essas articulações para movimentar-se rapidamente em resposta a agentes externos (nastias), pelo que alguns autores denominam essas plantas como sensitivas. Por vezes as folhas são reduzidas a filódios ou espinhos.

As flores são actinomorfas, gamopétalas, diclamídea, com prefloração valvar, andróginas ou unissexuais, agrupadas em inflorescências radiais do tipo racemoso, com 3-6 flores (geralmente 5) cada. Corola tubulosa. Estames numerosos (3-100 por flor), férteis ou parcialmente transformados em estaminódios, frequentemente fundidos e muitas vezes projectando-se para além da coroa, sempre em maior quantidade do que a corola (flor polistêmone). Anteras pequenas e globosas. Geralmente há apenas um carpelo presente, mas em alguns géneros com 2-16 carpelos.

O fruto é do tipo vagem, monocarpelar e seca.

As raízes são frequentemente dotadas de nódulos radiculares que permitem a fixação simbiótica de azoto.

A polinização pode ser do tipo anemofílico, entomofílico, ornitofílico ou quiropterofílico.

Sistemática

A subfamília de Mimosoideae foi anteriormente considerada como a família autónoma Mimosaceae . Estudos de biologia molecular demonstraram que agrupamento taxonómico Mimosoideae é monofilético, mas que, no entanto, está incorporado num clado mais vasto que inclui as Caesalpinioideae. Por esta razão, a subfamília Mimosoideae não foi considerada na mais recente classificação do Legume Phylogeny Working Group. A posição sistemática do grupo, determinada pelas técnicas da filogenia molecular, sugere as seguintes relações:

O referido enquadramento dá origem ao seguintes cladograma:

A subfamília Mimosoideae está subdividida em três tribos, contendo de 79 a 82 géneros e cerca de 3275 espécies:
 Tribo Acacieae , com 5 géneros com distribuição natural nas margens do Oceano Índico, na Ásia tropical, no Neotropis e Austrália. Esta tribo durante muito tempo continha apenas o género Acacia. A maior parte das espécies nativas que não são nativas da Austrália foram repartidas por quatro novos géneros. O grupo inclui:
 Acacia : contém cerca de 948 espécies, principalmente da Austrália, mas com 7 das ilhas do Pacífico, uma ou duas de Madagáscar e dez da Ásia tropical.
 Acaciella  (antes: Acacia subg. Aculeiferum sect. Filicinae): com cerca de 15 espécies, todas nativas do Neotropis.
 Mariosousa : com cerca de 13 espécies, todas nativas do Neotropis.
 Senegalia  (antes: Acacia subg. Aculeiferum): com 203 espécies, com distribuição pantropical.
 Vachellia  (antes: Acacia subg. Acacia): pantropical, com 163 espécies.

 Tribo Ingeae : Contém cerca de 36 géneros:
 Abarema : com cerca de 45 espécies.
 Albizia  (sin.: Arthrosamanea , Balizia , Besenna  Cathormion , Macrosamanea , Parasamanea , Parenterolobium , Pseudalbizzia , Samanea , Sassa , Serialbizzia ): contém entre 100 e 150 epécies.
 Archidendron : contém cerca de 96 espécies.
 Archidendropsis : contém 5 espécies, nativo da Australásia.
 Blanchetiodendron : contém apenas uma espécie:
 Blanchetiodendron blanchetii : endemismo do estado da Bahia.
 Calliandra : com 150 a 200 espécies, principalmente do Neotropis.
 Cedrelinga : contém apenas uma espécie:
 Cedrelinga cateniformis : com distribuição natural na América do Sul.
 Cojoba : com cerca de 17 espécies.
 Ebenopsis : com 3 espécies, nativas da região que vai da Flórida e Texas até ao Yucatán.
 Enterolobium : com cerca de 12 espécies.
 Faidherbia : contém apenas uma espécie:
 Faidherbia albida : nativa da África e do Próximo Oriente, esta naturalizada na Índia, Paquistão e ilha da Ascensão.
 Falcataria : contém apenas uma espécie:
 Falcataria moluccana : nativa do Paleotropis.
 Guinetia : contém apenas uma espécie:
 Guinetia tehuantepecensis : endemismo do Município Salina Cruz no estado mexicano de Oaxaca.
 Havardia : com cerca de 5 espécies, nativo desde o Texas, pelo México até à América Central.
 Hesperalbizia : contém apenas uma espécie:
 Hesperalbizia occidentalis : natural do norte e centro do México, naturalizada nas Honduras.
 Hydrochorea : com 3 espécies, distribuído pela Venezuela, Guiana, Suriname e norte do Brasil.
 Inga : com cerca de 350 espécies, nativa do Neotropis, especialmente na base dos Andes.
 Leucochloron : com 4 espécies no Brasil.
 Lysiloma : com cerca de 11 espécies.
 Painteria : das 4 espécies descritas, 3 ocorrem no centro e norte do México e uma no Sri Lanka.
 Pararchidendron : contém apenas uma espécie:
 Pararchidendron pruinosum : nativa da Australásia.
 Paraserianthes : das e espécies descritas, uma ocorre apenas em Queensland, enquanto a restantes apresentam uma ampla distribuição pantropical.
 Pithecellobium : contém de 40 a 75 espécie, entre as quais:
 Pithecellobium unguis-cati 
 Pseudosamanea : contém apenas uma espécie:
 Pseudosamanea cubana : endémica em Cuba.
 Serianthes : contém cerca de 12 espécies.
 Sphinga : contém 3 espécies, nativas de uma região que vai do norte do México, pela América Central, até Cuba, Colômbia e Venezuela.
 Thailentadopsis : contém 3 espécies, nativas da Ásia.
 Viguieranthus :contém cerca de 18 espécies.
 Wallaceodendron : contém apenas uma espécie:
 Wallaceodendron celebicum : nativa da Indonésia e das Filipinas.
 Xerocladia : contém apenas uma espécie:
 Xerocladia viridiramis : restrita à Namíbia e África do Sul.
 Zapoteca : contém cerca de 18 espécies.
 Tribo Mimoseae : contém cerca de 42 géneros:
 Adenanthera : contém cerca de 12 espécies, nativas da Ásia tropical e das ilhas do Pacífico.
 Adenopodia : contém  4 espécies em África e 6 espécies no Neotropis.
 Alantsilodendron : contém cerca de 9 espécies.
 Amblygonocarpus : contém 1-2 espécies.
 Anadenanthera : contém cerca de 5 espécies.
 Aubrevillea : contém cerca de 2 espécies.
 Calliandropsis : contém apenas uma espécie:
 Calliandropsis nervosus : nativa das regiões áridas do México.
 Calpocalyx : contém 11-12 espécies.
 Cylicodiscus : contém apenas uma espécie:
 Cylicodiscus gabunensis : nativa da África Ocidental, produz uma madeira de grande dureza.
 Desmanthus : contém cerca de 25 espécies, nativas do Neotropis.
 Dichrostachys : contém cerca de 14 a 18 espécies, entre as quais:
 Dichrostachys cinerea : esta espécie é invasiva em vastas regiões dos trópicos e subtrópicos.
 Dinizia : contém 2 espécies:
 Dinizia excelsa : nativa da bacia do Amazonas, produz madeira com interesse comercial.
 Dinizia jueirana-facao G. P. Lewis & G. S. Siqueira: descrita em 2017 na Mata Atlântica do Brasil, sendo conhecida em apenas duas localidades.
 Elephantorrhiza : contém 9 a 13 espécies.
 Entada : contém cerca de 30 espécies, principalmente na África tropical e no Neotropis.
 Fillaeopsis : contém apenas uma espécie:
 Fillaeopsis discophora : nativa do oeste e sudoeste da África.
 Gagnebina : contém cerca de 6 espécies.
 Indopiptadenia : contém apenas uma espécie:
 Indopiptadenia oudhensis : nativa da Índia e Nepal.
 Kanaloa : contém apenas uma espécie:
 Kanaloa kahoolawensis : nativa do Hawaii.
 Lemurodendron : contém apenas uma espécie:
 Lemurodendron capuronii : nativa de Madagáscar.
 Leucaena : contém cerca de 22 espécies, nativas do Novo Mundo.
 Microlobius : contém 1-2 espécies.
 Mimosa : contém cerca de 530 espécies, principalmente no Neotropis.
 Mimozyganthus : contém apenas uma espécie:
 Mimozyganthus carinatus : nativa do sueste da Bolívia e do sudoeste do Paraguai à Argentina.
 Neptunia : contém cerca de 11 espécies nas regiões tropicais e subtropicais, especialmente na Austrália e no Novo Mundo, entre as quais:
 Neptunia natans : utilizada como legume para alimentação humana.
 Newtonia : contém 12 bis 17 espécies.
 Parapiptadenia : contém cerca de 6  espécies.
 Parkia : contém cerca de 35 espécies, distribuídas pelo Paleotropis e Neotropis.
 Pentaclethra : contém 4-6 espécies.
 Piptadenia : contém mais de 32 espécies.
 Piptadeniastrum : contém 1-2 espécies.
 Piptadeniopsis : contém apenas uma espécie:
 Piptadeniopsis lomentifera : nativa do Paraguai.
 Plathymenia : contém cerca de 12 espécies.
 Prosopidastrum : contém 5-7 espécies.
 Prosopis : com cerca de 45 espécies, principalmente do Neotropis, mas estendendo-se do oeste da América do Norte até à Patagónia, com algumas espécies na África e no Médio Oriente.
 Pseudopiptadenia : contém cerca de 11 espécies.
 Pseudoprosopis : contém cerca de 7 espécies.
 Schleinitzia : contém cerca de 6 espécies.
 Stryphnodendron : contém mais de 24 espécies.
 Tetrapleura : contém  2-6 espécies.
 Xerocladia : contém 1-2 espécies.
 Xylia : contém 9-10 espécies.

Géneros
A subfamília Mimosoideae inclui os seguintes géneros:

Abarema, Acacia, Albizia, Adenanthera, Adenopodia, Affonsea, Albizia, Amblygonocarpus, Anadenanthera, Archidendron, Archidendropsis, Aubrevillea, Calliandra, Calliandropsis, Calpocalyx, Cedrelinga, Cojoba, Cylicodiscus, Desmanthus, Dichrostachys, Dimorphandra, Elephantorrhiza, Entada, Enterolobium, Faidherbia, Fillaeopsis, Gagnebina, Goldmania, Havardia, Indopiptadenia, Lemurodendron, Leucaena, Lysiloma, Marmaroxylon, Mimosa, Mimozyganthus, Neptunia, Newtonia, Parapiptadenia, Pararchidendron, Paraserianthes, Parkia, Pentaclethra, Piptadenia, Piptadeniastrum, Piptadeniopsis, Pithecellobium, Plathymenia, Prosopidastrum, Prosopis, Pseudoentada, Pseudopiptadenia, Pseudoprosopis, Schleinitzia, Serianthes, Stryphnodendron, Tetrapleura, Wallaceodendron, Xerocladia, Xylia, Zapoteca, Zygia.

Referências

Ligações externas 

 Martin F. Wojciechowski: Eintrag beim Tree of Life Projekt.
 Die Unterfamilie Mimosoideae innerhalb der Familie der Fabaceae bei der APWebsite. (Abschnitte Beschreibung und Systematik)
 Die Unterfamilie Mimosoideae bei DELTA von L. Watson & M. J. Dallwitz. (Abschnitte Beschreibung und Ökologie)